Rozgrywki o Puchar Włoch w piłce siatkowej kobiet w sezonie 2022/2023 zainaugurowane zostały 24 stycznia 2023 roku. Składały się one z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

W turnieju o Puchar Włoch brało udział osiem najlepszych drużyn po 13. kolejce fazy zasadniczej Serie A1.

Półfinały i finał rozegrane zostały w dniach 28-29 stycznia 2023 roku w Unipol Arena w Bolonii.

Puchar Włoch zdobyła drużyna .

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy 

2023 w piłce siatkowej
Puchar Włoch w piłce siatkowej kobiet
2023 we Włoszech